significa literalmente «primera calle» en idioma japonés.

Puede referirse a:
 Emperador Ichijō, 66º Emperador de Japón;
 Emperador Go-Ichijō, 68º Emperador de  Japón;
Ichijō,Personaje de la Clase 1-A de Pani Poni Dash!

 Un apellido japonés:
  La familia Ichijō, una de las cinco casas regentes del clan Fujiwara de Japón;
 Lista de miembros destacados de la familia Ichijō
 Kazuya Ichijō, un seiyu japonés;
 Lugares:
 Ichijō-dori, una de las calles tradicionales que atraviesa de este a oeste a la antigua capital de Heian-kyō, actual Kioto.

Apellidos japoneses